Patrang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Patrang, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Patrang, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar